Ел Еспинал има више значења:

 Ел Еспинал, Обрадорес (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Еспинал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Еспинал (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспинал (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспинал (Озумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Еспинал (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Еспинал, Сан Хосе дел Милагро (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал, Потреро де лос Замора (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал, Лос Еспиналес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспинал (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Ел Еспинал (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Ел Еспинал, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал, Пиједра Молар (Сан Пабло Уизо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Виља де Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспинал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Еспинал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Еспинал (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Еспинал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Еспинал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Еспинал (Санта Аполонија Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Еспинал (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еспинал (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику